Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2020 des Damentennis in Istanbul. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Istanbul